Der Moskauer Bürgermeisterpokal 2018 war ein Billardturnier in der Disziplin Freie Pyramide, das vom 14. bis 19. Mai 2018 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand.

Siegerin wurde zum vierten Mal in Folge die Russin Diana Mironowa, die im Finale die Ukrainerin Anastassija Kowaltschuk mit 5:4 besiegte. Den dritten Platz belegten Marija Karpowa und Darja Michailowa. Vorjahresfinalistin Olga Milowanowa schied in der Runde der letzten 32 gegen Karpowa aus.

Bei den Herren setzte sich der Ukrainer Dmytro Biloserow im Endspiel gegen den Moldauer Serghei Krîjanovski mit 6:5 durch. Die Russen Ejnar Samalejew und Wadim Berdyschew kamen auf den dritten Rang. Titelverteidiger war der Russe Sergei Goryslawez, der im Achtelfinale an Biloserow scheiterte.

Wie im Vorjahr wurde neben den beiden Wettbewerben im Russischen Billard auch ein Snookerturnier ausgetragen. Dieses gewann der Russe Iwan Kakowski durch einen 3:1-Finalsieg gegen seinen Landsmann Michail Terechow. Titelverteidiger war der Zyprer Anthony Brabin, der im Halbfinale gegen Terechow ausschied und damit neben dem Letten Rodions Judins den dritten Rang belegte. Mit 128 Punkten erzielte Michail Terechow das höchste Break des Turniers.

Preisgeld 
Das Preisgeld der beiden Hauptwettbewerbe blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert, beim Snookerwettbewerb hingegen wurde es deutlich reduziert, um fast 90 Prozent.

Herrenturnier

Modus 
Die 117 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab der Runde der letzten 64 wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 68 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Finalrunde

Snookerturnier

Modus 
Die 30 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an.

Ergebnisse

Finale 
Im Snookerfinale traf der 19-jährige dreimalige russische Meister Iwan Kakowski auf seinen zwei Jahre älteren Landsmann Michail Terechow. Beide Finalisten waren souverän durch das Turnier gelangt. Während Terechow im Viertelfinale gegen Māris Volajs einen Frame verlor, blieb Kakowski bis zum Endspiel ohne Frameverlust.

Terechow legte den besseren Start hin und sicherte sich mit einer 64er-Serie den ersten Frame. Anschließend drehte Kakowski die Partie und setzte sich mit 3:1 durch.

Century-Breaks 
Michail Terechow erzielte im Halbfinale gegen Anthony Brabin das einzige Century-Break des Turniers.
  Michail Terechow: 128

Einzelnachweise 

2018
Snookerveranstaltung 2018
Olimpijski